Manuel II da Trebizonda foi um imperador do Império de Trebizonda que reinou en 1332. Foi antecedido no trono por Andrônico III da Trebizonda, e sucedido por Basílio da Trebizonda.

  W. Miller, Trebizond: The Last Greek Empire of the Byzantine Era, Chicago, 1926.

Imperadores de Trebizonda